John Coyle ist der Name folgender Personen: 

* John Coyle (Fußballspieler) (1932–2016), schottischer Fußballspieler 
 John Coyle (Leichtathlet) (* 1941), australischer Leichtathlet
 John Coyle (Shorttracker) (* 1968), US-amerikanischer Shorttracker